

Geografia 
 Noda – comune del distretto di Lerik, Azerbaigian
 Noda – città della prefettura di Chiba, Giappone
 Noda – villaggio della prefettura di Iwate, Giappone
 Nöda –  comune della Turingia, in Germania

Persone 
 Akemi Noda (1969) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice giapponese
 Hideki Noda (1969) – pilota automobilistico giapponese
 Junko Noda (1971) – doppiatrice giapponese
 Kōgo Noda (1893-1968) – sceneggiatore giapponese
 Ritsuta Noda (1891-1948) – politico e sindacalista giapponese 
 Ryunosuke Noda (1988) – calciatore giapponese
 Seiko Noda (1960) – politica giapponese
 Sergio Noda (1987) – pallavolista spagnolo
 Yoshihiko Noda (1957) – politico giapponese
 Yoshiko Noda, nota come Yocci (1980) –  illustratrice, giornalista e blogger giapponese

Storia 
 Assedio di Noda – avvenne dal gennaio al febbraio 1573

Pagine correlate 
 Satoru Noda (disambigua)